La formula molecolare C14H12O3 può indicare:
 Resveratrolo
 Trimetilpsoralene

Formule molecolari